Herrendoppel der US Open 2019.

Titelverteidiger waren Mike Bryan und Jack Sock. Den Turniersieg konnten die an Position Eins gesetzten Kolumbianer Juan Sebastián Cabal und Robert Farah sichern.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 

Herrendoppel
2019